Weil steht für:
 Weil (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weil (Lahn), Fluss im Taunus, Hessen
 Weil-Krankheit, Infektionskrankheit
 Weil-Vermutung, bewiesene Vermutung aus der Zahlentheorie
 Raymond Weil (Unternehmen), Schweizer Uhrenmanufaktur

Weil ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg:
 Weil am Rhein, Stadt im Landkreis Lörrach
 Weil der Stadt, Stadt im Landkreis Böblingen
 Weil (Esslingen am Neckar), Ortsteil von Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen
 Weil (Tengen), Ortsteil von Tengen, Landkreis Konstanz
 Weil im Dorf, früherer Name von Weilimdorf, ein Stadtbezirk von Stuttgart
 Weil im Schönbuch, Gemeinde im Landkreis Böblingen

in Bayern:
 Weil (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech
 Weil (Markt Indersdorf), Ortsteil von Markt Indersdorf, Landkreis Dachau
 Weil (Schrobenhausen), Ortsteil von Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Siehe auch:
 Weill
 Weyl
 Waʾil
 Wail
 Vail
 Veil
 Wyle